Сфера Пуанкаре:
 Сфера Пуанкаре в математике, пример гомологической 3-сферы.
 Сфера Пуанкаре в волновой физике, фазовое пространство поляризаций. В физике твердого тела также называется сферой Блоха. В математике ей соответствует сфера Римана.